Niemcy:
 Berlin-Gesundbrunnen – dzielnica Berlina
 Berlin-Gesundbrunnen – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Gesundbrunnen